Заброды — село в Калачеевском районе Воронежской области. Административный центр Заброденского сельского поселения.

География 
Расположено в 190 км к юго-востоку от Воронежа, примыкает к южным и западным окраинам Калача (отделено от него реками Толучеевка и Подгорная). На юге вблизи села находится посёлок Пригородный.

Через село проходят автодороги Павловск — Калач — Урюпинск, Богучар — Калач и железнодорожная ветка от Бутурлиновки к посёлку Пригородный.

История 
Образовано в 1998 году путем объединения слободы Калач и поселка первого отделения совхоза «Заброденский» в единый населённый пункт село Заброды.

Население

Примечания 

Населённые пункты Калачеевского района